Das Zürcher Handball-Turnier 1933 war die fünfte Austragung des Zürcher Handball-Turniers, die von der Handball-Sektion des FC Blue Stars Zürich organisiert wurde. Der Grasshopper Club Zürich gewann das Turnier zum dritten Mal in Folge und durfte daher den Wanderbecher behalten. Die Spiele der Vorrunde fanden am Samstagvormittag 13. Mai 1933 und Sonntagvormittag 14. Mai 1933 statt. Die Finalrunde sollte am Sonntagnachmittag stattfinden, musste auf Grund von schlechtem Wetter aber auf den Sonntag, 28. Mai 1933, verschoben werden.

1. Spielklasse

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

2. Spielklasse

Entscheidungsspiel

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1933
1933